Adaílton pode referir-se a:

 Adaílton Bolzan Martins, jogador brasileiro de futebol que atualmente atua no ;
 Adailton de Jesus, pugilista brasileiro;
 Adaílton José dos Santos Filho, jogador brasileiro de futebol que atualmente atua no Botafogo;
 Adaílton dos Santos da Silva, jogador brasileiro de futebol que atualmente atua no Futebol Vitória.

Desambiguação